Nicomedes (wiskundige)
Nicomedes (zoon van Cleombrotus), een Spartaans generaal;
Sint Nicomedes
Koningen van Bithynië:
Nicomedes I van Bithynië
Nicomedes II van Bithynië
Nicomedes III van Bithynië
Nicomedes IV van Bithynië